Stadt kan syfta på:

 Stadt (Winterthur) – ett stadsdelsområde (Stadtkreis) i kommunen Winterthur i kantonen Zürich
 Stadt Wehlen –  en stad och kommun i Sachsen
 Kreisfreie Stadt – ett tyskt administrativt begrepp, se Kretsfri stad